Orangentage steht für:

 Orangentage (Roman), Roman von Iva Procházková (2012)
 Orangentage (Film), Spielfilm von Ivan Pokorný (2019)